Tom-Tom et Nana, série de bande dessinée française créée en 1977 ;
 Tom-Tom et Nana, série télévisée d'animation française tirée de la bande dessinée et diffusée initialement en 1998 ;
 Tom-Tom et Nana, autre série télévisée d'animation française tirée de la bande dessinée et diffusée initialement en 2019.